Loynaz ist der Name von

 Dulce María Loynaz (1903–1997), kubanische Dichterin und Mitglied der Real Academia Española
 Ignacio Agramonte Loynaz (1841–1873), kubanischer Rechtsanwalt und Freiheitskämpfer während des Unabhängigkeitskampfes gegen Spanien (1868–1898)